Dekanat Kempten heißen:

 Römisch-katholisches Dekanat Kempten, eines der Dekanate des r.-k. Bistum Augsburg
 Evangelisch-Lutherisches Dekanat Kempten, eines der Dekanate des Kirchenkreises Augsburg der Ev.-Luth. Kirche in Bayern